La familia Edwards es una reconocida familia chilena, de origen británico, que ha dado numerosas personalidades en el ámbito político, empresarial y cultural en Chile, especialmente como propietarios de su cadena de periódicos más influyente, El Mercurio S.A.P.

Historia
Fue fundada por el inglés George Edwards, conocido en Chile como Jorge Edwards Brown, quien llegó a La Serena, Chile en 1804 a bordo de un barco inglés que había participado en las Guerras Napoleónicas llamado Blackhouse, Backhouse o Bacaré. Intentó permanecer en el país, pero tuvo que retirarse en 1806, regresando a La Serena a inicios de 1807. Los Edwards también desembarcaron en Paraguay en el año 1880 aproximadamente, radicándose en la localidad de Ypacarai, lugar donde se dedicaron a trabajar en la industria aceitera y la fabricación de ladrillos y tejas de barro. Fueron pioneros en la industria en ese lugar y en el país, por lo que merecen reconocimiento nacional e internacional. En esa localidad llegó el inglés Walter Edwards cuyos nietos son dos exponentes importantes de la ramificación principal de la familia, los hermanos Federico Esteban Edwards Estigarribia (+) y Fulgencio Emilio Edwards Estigarribia (+) quienes nacieron y crecieron en Ypacaraí. Don Federico contrajo matrimonio con Olga Noema Hoshida Sotelo (+), descendiente de inmigrantes japoneses en Argentina, formando una familia  inicialmente en esa misma localidad y posteriormente se mudaron a la capital del país, Asunción.

En cuanto al caso de Chile, la tradición cuenta que ese mismo año George Edwards, estando alojado en la casa de la rica familia Ossandon (dueña de la hacienda Peñuelas y varias minas en la zona), conoce a la joven Isabel Ossandon Iribarren. La belleza de la muchacha y del lugar lo hacen desertar del barco en que se desempeñaba como filibustero, siendo ocultado por Isabel en un cofre. Luego el 27 de mayo de 1807 contrae matrimonio con Isabel Ossandon, tras haber abjurado de su condición de anglicano. Una vez radicado en Chile se dedicó a apoyar la causa patriota, razón por la cual se le dio la ciudadanía chilena. Se dedicó a diversas actividades ligadas al financiamiento de pequeños mineros en la zona de Coquimbo y Vallenar. De su matrimonio nacieron:

 Joaquín Edwards Ossandón (*La Serena, 23 de agosto de 1808 - † La Serena, 7 de noviembre de 1869). Hizo sus estudios en Boston, donde además trabajó en la firma Baker & Hodges, de regreso en Chile se emplea en el banco de su tío Samuel Frost Haviland. Explotó el mineral El Barco y estableció la fundición de cobre Diaguita en La Serena, y Lirquén en Concepción; posteriormente en 1850 logra la ampliación para explotar allí el cobre y el carbón de piedra. Intendente de Coquimbo en 1862, Alcalde de La Serena en 1864 y Diputado por esa ciudad. Casó en 1842 con Margarita del Socorro Garriga Argandoña, con quien tuvo 12 hijos, entre ellos a Joaquín Edwards Garriga, padre del escritor Joaquín Edwards Bello; a Luis Edwards Garriga, abuelo del escritor Jorge Edwards; y a Guillermo Edwards Garriga, ingeniero, agricultor, diplomático, político y padre de: Guillermo Edwards Matte, político, abogado y fundador del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas; Ismael Edwards Matte, periodista, arquitecto y político; y Rosario Edwards Matte, abuela de Jaime Guzmán.
 Teresa Edwards Ossandón (* La Serena, 1 de junio de 1810 - † 1844), se casó en 1824, con el comerciante estadounidense Washington Stewart, de cuyo matrimonio no hubo descendencia. Enviudó y posteriormente se casó con el marino estadounidense Paul Hinckley Délano, con quién tuvo 14 hijos, siendo éstos los originadores del apellido Délano en Chile. Entre ellos Olof Délano Edwards, socio fundador del Banco Edwards, abuelo y bisabuelo de los escritores Luis Enrique Délano y Poli Délano respectivamente; y a Ana Isabel Délano Edwards, tatarabuela de Hermógenes Pérez de Arce Ibieta, periodista.
 Juan Bautista Edwards Ossandón, nació en La Serena, el 23 de junio de 1811, se casó en 1845, con Josefa Argandoña Shee, con quien tuvo 8 hijos, entre ellos a Alberto Edwards Argandoña, abogado, diputado por Valparaíso, ministro de Hacienda y padre de Alberto Edwards Vives.
 Santiago Edwards Ossandón, nació en La Serena, el 6 de septiembre de 1812, se casó en 1835 con Jesús Garriga Argandoña, con quien tuvo 7 hijos, entre ellos a Benjamín Edwards Garriga, fundador del diario La Unión, diputado por Copiapó, Vallenar y Freirina entre 1891 y 1894 y bisabuelo del economista Sebastián Edwards Figueroa; y a Eduardo Edwards Garriga, padre de monseñor Rafael Edwards Salas.
 Carmen Edwards Ossandón, nacida en 1813, se casó en 1829 con el comerciante escocés David Ross, de cuyos hijos destaca la benefactora Juana Ross Edwards y el político Agustín Ross Edwards.
 Agustín Edwards Ossandón, banquero y político, quien compró El Mercurio de Valparaíso
 Agustín Edwards Ross: hijo del anterior y heredero de su imperio económico, incluyendo El Mercurio de Valparaíso.
 Agustín Edwards Mac-Clure, fundador de El Mercurio de Santiago y otros periódicos derivados de El Mercurio de Valparaíso.
 Agustín Edwards Budge, heredero de El Mercurio S.A.P.
 Agustín Edwards Eastman, heredero de El Mercurio S.A.P.
 Roberto Edwards Eastman, empresario y fotógrafo.
 Raúl Edwards Mac-Clure, agricultor y político.
 María Edwards Mac-Clure, miembro de la resistencia francesa, condecorada con la Legión de Honor (en 2016, su pariente Jorge Edwards publicó la novela La última hermana, que narra su vida en el París ocupado).
 José María Edwards Ossandón, nació en La Serena, el 15 de septiembre de 1815, se casó en 1839 con Mercedes Amenábar, sin descendencia.
 Jacoba Edwards Ossandón, nacida el 17 de enero de 1818. En 1832 se casó con el estadounidense Tomás Farleton Smith, con quien tuvo 8 hijos.

Véase también
 Inmigración británica en Chile

Bibliografía 
 Millas, Hernán, La Sagrada Familia, Editorial Planeta, año 2005, 546 páginas. ISBN 956-247-381-3
 Barrios Barth, Juan E., Extranjeros llegados a La Serena durante el siglo pasado (3a parte), Revista de Estudios Históricos, Instituto Chileno de Genealogía. Número 43, págs. 273 a 301.

Referencias

Enlaces externos 
 Genealog.cl Familia Edwards.

Edwards
 
Edwards
Inmigración británica en Chile